Di seguito una lista di asteroidi dal numero 531001 al 532000 con data di scoperta e scopritore.

531001–531100 

|-
| 531001  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531005  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531006  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531008  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531010  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531011  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531012  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531014  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531015  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531017  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531018  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531019  - ||  || || CSS 
|-
| 531020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531023  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531024  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531026  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531027  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531028  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531029  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531031  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531032  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531035  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531037  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531039  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 531040  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531042  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531043  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531045  - ||  || || CSS 
|-
| 531046  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531054  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531059  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531060  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531061  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531065  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531066  - ||  || || WISE 
|-
| 531067  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531068  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531069  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531070  - ||  || || CSS 
|-
| 531071  - ||  || || CSS 
|-
| 531072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531073  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531074  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531076  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531077  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531078  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531079  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531080  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531082  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531085  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531087  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531089  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531090  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531092  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531094  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531095  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531096  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531097  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531098  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531099  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531100  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

531101–531200 

|-
| 531101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531105  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531108  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531109  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531110  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531111  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531115  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531117  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531118  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531120  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531122  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531123  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531124  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531125  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531126  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531127  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531128  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531130  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531132  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531134  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531135  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531136  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531137  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531138  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531139  - ||  || || CSS 
|-
| 531140  - ||  || || CSS 
|-
| 531141  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531142  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531143  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531145  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531148  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531150  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531151  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531152  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531155  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531156  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531157  - ||  || || CSS 
|-
| 531158  - ||  || || CSS 
|-
| 531159  - ||  || || CSS 
|-
| 531160  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531161  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531165  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531166  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531170  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531172  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531174  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531175  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531176  - ||  || || CSS 
|-
| 531177  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531178  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531180  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531182  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531184  - ||  || || CSS 
|-
| 531185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531187  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531188  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531189  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531190  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531193  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531196  - ||  || || CSS 
|-
| 531197  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531198  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531199  - ||  || || CSS 
|-
| 531200  - ||  || || Spacewatch 
|}

531201–531300 

|-
| 531201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531203  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531204  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 531205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531206  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531208  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531212  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531213  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531215  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531216  - ||  || || CSS 
|-
| 531217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531218  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531220  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531221  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531224  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531225  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531227  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531228  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531233  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531234  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531235  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531237  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531238  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531244  - ||  || || CSS 
|-
| 531245  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531248  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531249  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531250  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531251  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531252  - ||  || || CSS 
|-
| 531253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531254  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531255  - ||  || || SSS 
|-
| 531256  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531258  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531259  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531262  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531263  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531267  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531268  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531271  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531273  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531274  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531275  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531277  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531279  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531281  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531282  - ||  || || LONEOS 
|-
| 531283  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531284  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531286  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531288  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531289  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531290  - ||  || || WISE 
|-
| 531291  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531293  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531294  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531295  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531297  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531298  - ||  || || WISE 
|-
| 531299  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531300  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

531301–531400 

|-
| 531301  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531302  - ||  || || WISE 
|-
| 531303  - ||  || || CSS 
|-
| 531304  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531306  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531308  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531311  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531312  - ||  || || SSS 
|-
| 531313  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531315  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531316  - ||  || || CSS 
|-
| 531317  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531319  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531320  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531321  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 531322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531323  - ||  || || WISE 
|-
| 531324  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531327  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531328  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531331  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531332  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531333  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531334  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531337  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531338  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531339  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531341  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531342  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531343  - ||  || || CSS 
|-
| 531344  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531347  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531348  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531349  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531350  - ||  || || SSS 
|-
| 531351  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531352  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531353  - ||  || || SSS 
|-
| 531354  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531356  - ||  || || CSS 
|-
| 531357  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531359  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531364  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 531365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531366  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531367  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531370  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531371  - ||  || || SSS 
|-
| 531372  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531373  - ||  || || CSS 
|-
| 531374  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531375  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531376  - ||  || || CSS 
|-
| 531377  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531378  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531385  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531386  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531388  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531390  - ||  || || CSS 
|-
| 531391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531392  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531393  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531394  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531396  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531398  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 531399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531400  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

531401–531500 

|-
| 531401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531402  - ||  || || WISE 
|-
| 531403  - ||  || || WISE 
|-
| 531404  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531411  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531412  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531413  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531415  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531416  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531419  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531421  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531428  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531429  - ||  || || CSS 
|-
| 531430  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531431  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531432  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531433  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531435  - ||  || || CSS 
|-
| 531436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531437  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531440  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531443  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531444  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531445  - ||  || || SSS 
|-
| 531446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531448  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531451  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531452  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531454  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531455  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531458  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531460  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531461  - ||  || || LONEOS 
|-
| 531462  - ||  || || CSS 
|-
| 531463  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531465  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531466  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531467  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531468  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531469  - ||  || || WISE 
|-
| 531470  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531471  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531476  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531477  - ||  || || CSS 
|-
| 531478  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531479  - ||  || || CSS 
|-
| 531480  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531481  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531482  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531483  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531484  - ||  || || WISE 
|-
| 531485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531489  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531493  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531495  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531496  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531497  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531498  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531499  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531500  - ||  || || Spacewatch 
|}

531501–531600 

|-
| 531501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531503  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531505  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531509  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531510  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531512  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531513  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531514  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531515  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531519  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531520  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531521  - ||  || || WISE 
|-
| 531522  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531523  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531524  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531525  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531527  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531528  - ||  || || CSS 
|-
| 531529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531530  - ||  || || CSS 
|-
| 531531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531533  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531534  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531535  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531536  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531537  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531540  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531542  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531544  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531545  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531547  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531548  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531550  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531552  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531553  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531554  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531555  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531556  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531557  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531560  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531561  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531562  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531563  - ||  || || WISE 
|-
| 531564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531567  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531569  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531570  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531571  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531573  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531575  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531577  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531578  - ||  || || CSS 
|-
| 531579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531580  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531581  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531582  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531585  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531586  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531587  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531588  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531589  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531590  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531591  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531592  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531593  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531595  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531596  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531597  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531598  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531599  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531600  - ||  || || Spacewatch 
|}

531601–531700 

|-
| 531601  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531603  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531606  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531608  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531609  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531611  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531613  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531615  - ||  || || CSS 
|-
| 531616  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531618  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531619  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531620  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531622  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531623  - ||  || || CSS 
|-
| 531624  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531625  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531626  - ||  || || WISE 
|-
| 531627  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531628  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531629  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531631  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531635  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531636  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531639  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531640  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531641  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531642  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531643  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531644  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531645  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531646  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531647  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531648  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531649  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531651  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531655  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531656  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531657  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 531658  - ||  || || WISE 
|-
| 531659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531661  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531662  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531663  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531664  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531665  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531666  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531667  - ||  || || CSS 
|-
| 531668  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531669  - ||  || || CSS 
|-
| 531670  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531671  - ||  || || CSS 
|-
| 531672  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531673  - ||  || || CSS 
|-
| 531674  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531677  - ||  || || CSS 
|-
| 531678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531680  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531681  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531683  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531684  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531685  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531686  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531687  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531688  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531690  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531691  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531693  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531695  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531696  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531697  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531700  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

531701–531800 

|-
| 531701  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531702  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531703  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531706  - ||  || || WISE 
|-
| 531707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531711  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531713  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531714  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531715  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531716  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531717  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531718  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531719  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531720  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531721  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531722  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531724  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531725  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531726  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531727  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531728  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531729  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531732  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531734  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531735  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531736  - ||  || || SSS 
|-
| 531737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531738  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531739  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531740  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531742  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531743  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531744  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531745  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531746  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531747  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531749  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531750  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531751  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531752  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531754  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531756  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531757  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531761  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531762  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531763  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531765  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531766  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531769  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531773  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531774  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531775  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531777  - ||  || || CSS 
|-
| 531778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531780  - ||  || || CSS 
|-
| 531781  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531782  - ||  || || CSS 
|-
| 531783  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531785  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531787  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531788  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531789  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531791  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531793  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531794  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531796  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531797  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531799  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531800  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

531801–531900 

|-
| 531801  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531803  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531805  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531807  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531808  - ||  || || WISE 
|-
| 531809  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531810  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531811  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531812  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531813  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531814  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531815  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531816  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531817  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531820  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531821  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531822  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531824  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531825  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531826  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531827  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531828  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531829  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531832  - ||  || || WISE 
|-
| 531833  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531834  - ||  || || WISE 
|-
| 531835  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531837  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531839  - ||  || || WISE 
|-
| 531840  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531841  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531843  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531844  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531845  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531847  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531848  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531849  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531850  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531852  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531853  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531854  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531855  - ||  || || WISE 
|-
| 531856  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531858  - ||  || || CSS 
|-
| 531859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531860  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531861  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531864  - ||  || || WISE 
|-
| 531865  - ||  || || LINEAR 
|-
| 531866  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531867  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531869  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531873  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531874  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531876  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531877  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531879  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531881  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531882  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531883  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531885  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531887  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531888  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531889  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531891  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531892  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531893  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531895  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531896  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531897  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531898  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531899  - ||  || || CSS 
|-
| 531900  - ||  || || Spacewatch 
|}

531901–532000 

|-
| 531901  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531902  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531903  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531904  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531905  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531906  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531910  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531911  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531912  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531913  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531914  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531917  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531919  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531920  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531921  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531922  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531923  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531925  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531927  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531928  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531929  - ||  || || WISE 
|-
| 531930  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531931  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531932  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531935  - ||  || || WISE 
|-
| 531936  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531937  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531938  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531940  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531941  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531943  - ||  || || CSS 
|-
| 531944  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531946  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531947  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531948  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531952  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531953  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531956  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531959  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531960  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531961  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531962  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531964  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531970  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 531971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531972  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531973  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531975  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531976  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531980  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531981  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531984  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531986  - ||  || || CSS 
|-
| 531987  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531988  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531990  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531992  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531995  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531996  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 531998  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 531999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 532000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0531001